Финал Кубка Бельгии по футболу 2006/2007 состоялся 26 мая 2007 года. «Брюгге» переиграл льежский «Стандард» со счётом 1:0 и стал обладателем Кубка Бельгии.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на voetbalkrant.com

2007
Бельгия
Матчи ФК «Брюгге»
Матчи ФК «Стандард» Льеж
События 26 мая
Май 2007 года
Спорт в Бельгии в 2007 году
Спортивные соревнования в Брюсселе